VM i gravel 2023 er den 2. udgave af VM i gravel. Det bliver afholdt fra 30. september til 1. oktober 2023 i Italien.

Referencer 

2023
Cykelløb i 2023